Fenwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Fenwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Fenwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Fenwick – miejscowość w Szkocji, w East Ayrshire
 Fenwick – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Nicholas
 Fenwick – firma wędkarska produkująca wędziska
 Fenwick –  sieć sklepów w Wielkiej Brytanii założona w 1882 roku przez Johna Jamesa Fenwicka w Newcastle upon Tyne.
 Fenwick Island – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex